Белово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Белово — город в Пазарджикской области.
 Белово — община в Пазарджикской области.

Россия 
 Белово — село в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Белово — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Белово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Белово — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Белово — город областного подчинения в Кемеровской области.
 Белово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Белово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Белово — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Белово — ныне не существующая деревня на Тосненского района Ленинградской области.
 Белово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Белово — деревня в Барабинском районе Новосибирской области.
 Белово — село в Искитимском районе Новосибирской области.
 Белово — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Белово — село в Уйском районе Челябинской области.

Словения 
 Белово — населённый пункт в общине Лашко.